

Прері-В'ю — місто, штат Канзас
 Прері-В'ю — місто, штат Техас